Флаг Комаро́вского — официальный символ ЗАТО Комаровский Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг учреждён 24 декабря 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 1410.

Описание 
«Флаг посёлка Комаровского представляет собой прямоугольно полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы: верхнюю синюю в 2/3 ширины полотнища и красную в 1/3 ширины полотнища, воспроизводящее в центре фигуры из гербовой композиции: три жёлтые стрелы (одна подле другой) и под ними — три белых тарча (щита)».

Обоснование символики 
Композиция флага посёлка Комаровского, закрытого административно-территориального образования, аллегорически показывает основной профиль жизнедеятельности жителей посёлка, связанный с ракетными войсками стратегического назначения.

Символика стрел и синего цвета во флаге многозначна:

— стрела — один из древнейших символов оружия, воинства, армии;

— стрелы, заключающие в себе идею взлёта, и, являясь символом целеустремлённости, непреклонности и мужества, аллегорически показывают предприятия ЗАТО, деятельность которых подчинена созданию условий функционирования и сохранения высокой боевой готовности ракетного соединения;

— стрелы и синий цвет аллегорически показывают градообразующее предприятие — Оренбургскую 13-я Краснознамённую дивизию, на вооружении которой находятся межконтинентальные ракеты, не имеющие аналогов в мире.

Синий цвет (лазурь) — символ истины, чести, добродетели, славы, верности, искренности.

Красный цвет символизирует мужество, труд, праздник, красоту.

Тарчи (щиты) подчёркивают символику флага посёлка как оборонного объекта, стоящего на страже России. В то же время тарчи представлены как ракетные шахты.

Белый цвет (серебро) символизирует благородство, чистоту, великодушие.

Примечания 

Флаги с изображением стрелы